

Musique 
 , un groupe de punk indépendant américain, originaire de Buffalo ;
 , un groupe de black metal belge, originaire d'Anvers ;
 Lemuria, un album (et une chanson) de Therion, sorti(e) en 2004  ;
 , un album de Lone, sorti en 2008 ;

Autres 
Lemuria peut aussi désigner :
 Lemuria, un festival religieux dans la Rome antique ;
 Lemuria, un continent disparu (hypothétique aujourd'hui infirmée) ;
 Lemuria, un album de bande dessinée de la série Murena, paru en 2020.